Марбери, Ма́рбури ) — английская фамилия.

 Марбери, Стефон (род. 1977) — американский баскетболист и тренер.
 Марбери против Мэдисона — судебный прецедент, распространивший компетенцию Верховного суда США на судебный контроль решений других ветвей власти.

Примечания